Türkenloch ist der Name folgender Höhlen in Niederösterreich:

 Türkenloch (Kleinzell) bei Kleinzell 
 Türkenloch in der Steinwandklamm, siehe Steinwandklamm #Türkenloch
 Türkenloch auf der Hohen Wand (Gutensteiner Alpen)
 Türkenloch bei Ramsau
 Türkenloch bei Rainfeld 
 Türkenloch bei Hollenthon 
 Großes Türkenloch, Östliches Türkenloch, Mittleres Türkenloch, Westliches Türkenloch bei Wieselburg 
 Oberes Türkenloch (Guglzipfhöhle) und Unteres Türkenloch bei Berndorf 

Türkenloch ist auch der Name des ältesten Gasthofs der Stadt Bad Radkersburg in der Steiermark